

Codici 
 SEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seyðisfjörður (Islanda)

Religione 
 S.E.J. – Suore del Bambin Gesù